Schmalzbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Schmalzbauer (* 1940), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Karl Schmalzbauer (1895–1967), österreichischer Politiker (ÖVP)